Die Liste der Staatsräte des Kantons Waadt zeigt sämtliche Staatsräte des Kantons Waadt seit 1814 auf.

Die Mitglieder des Staatsrats bilden die Regierung des Kantons Waadt. Der Rat besteht aus sieben Mitgliedern (conseiller d'État), welche jeweils ein eigenes Departement führen.

Seit der Revision der Waadtländer Kantonsverfassung im Jahr 2003 wird der Staatsrat alle fünf Jahre vom Volk gewählt. Die Mitglieder des Staatsrat ernennen aus ihrer Mitte für die gesamte Länge der Legislatur eine Person als Präsidenten. Vor der Verfassungsänderung wurde nach dem Rotationsprinzip jedes Jahr ein neuer Präsident bestimmt.

Eintrittsdatum ist der Tag des Amtsantritts.

Weblinks 
 Histoire du Conseil. In: VD.ch (französisch)
 Wahl 2022, 1. Wahlgang 
 Wahl 2022, 2. Wahlgang

Einzelnachweise 

!
Liste, Waadt Staatsrat
Waadt